Джампьеро Массоло (; род. 5 октября 1954, Варшава) — итальянский дипломат.

Биография 
В 1976 году окончил римский университет Pro Deo (позднее переименован в  имени Гвидо Карли, сокращённо LUISS), где изучал политологию. Работал в Турине на предприятиях компании Fiat.

В течение дипломатической карьеры работал в Брюсселе и в США, с 1980 по 1982 год — в Ватикане, с 1982 по 1985 год — в Москве, с 1985 по 1988 — в постоянном представительстве Италии при Евросоюзе в Брюсселе, с 1990 — в дипломатической службе председателя Совета министров Италии Джулио Андреотти. В 1994 году возглавил личный секретариат премьер-министра Сильвио Берлускони.

11 мая 2012 года  назначил Массоло директором Департамента информации и безопасности Италии.

С 2015 года — президент компании Fincantieri.

29 апреля 2016 года Совет министров Италии произвёл серию кадровых назначений в сфере государственной безопасности, заменив Массоло во главе ДИБ на Алессандро Пансу, занимавшего к тому времени должность главы департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел.

С 2017 года — президент  (ISPI).

Награды 
 Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2 июня 2006)

Примечания

Ссылки 
 

Дипломаты Италии
Персоналии:Спецслужбы Италии